Жезл — особливої форми паличка, що служить символом влади, високого становища та ін.
 Жезл — паличка для регулювання вуличного руху або залізний стрижень для регулювання руху поїздів.
 Жезл — одна з видів пласких трансцендентних кривих у математиці

Див. також 
 Скіпетр
 Кадукей
 Жезл Аарона
 Маршальський жезл
 Жезлова система — система управління зализничним рухом